Desa Sumberoto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumberoto (administrativ by i Indonesien, lat -7,18, long 112,06), Jawa Timur, 
 Desa Sumberoto (administrativ by i Indonesien, lat -8,31, long 112,38), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar